Niende etape af Tour de France 2007 blev kørt mandag d. 17. juli og gik fra Val-d'Isère til Briançon.
Ruten var 161 km. lang og var den anden bjerg etape i løbet.

 Etape: 9
 Dato: 17. juli
 Længde: 159,5 km
 Danske resultater:
 6. Michael Rasmussen + 0.42
 Gennemsnitshastighed: 37,6 km/t

Sprint og bjergpasseringer

1. sprint (Le Villaron) 
Efter 33,5 km

2. sprint (Bramans) 

Efter 60 km

1. bjerg (Col de l'Iseran) 
HC stigning efter 15 km

2. bjerg (Col du Télégraphe) 
1. kategori stigning efter 99,5 km

3. bjerg (Col du Galibier) 
HC stigning efter 122 km

Resultatliste

Udgående ryttere 

 29 Patrik Sinkewitz fra T-Mobile stillede ikke til start på grund af skader han pådrog sig i en kollision med en 78 år gammel tilskuer efter mål på den 8. etapen. Sinkewitz pådrog sig blandt andet en brækket næse og en hjernerystelse i ulykken, mens den luxemburgske tilskuer har fået alvorlige skader i hovedet, men var udenfor livsfare.

18. juli blev det offentliggjort at Sinkewitz var blvet testet positiv af testosteron i en test som blev foretaget udenfor konkurrence 8. juni.

09

en:2007 Tour de France, Prologue to Stage 10#Stage 9